Aléxandros Margarítis
 Fílippos Margarítis (1810-1892)
 Gilles Margaritis